Josep Pérez Terraza (Mèrida, 1852 - Barcelona, 27 d'octubre de 1906) fou un mestre d'obres nascut a Extremadura, de jove es va traslladar a Barcelona on va obtenir el títol de Mestre d'Obres el dia 4 de juny de 1872.

Pérez Terraza va morir el 27 d'octubre de 1906 amb només 54 anys, quan la seva obra començava a tenir un elevat nivell. Les seves obres més destacades són la Torre Ignacio Portabella i la casa Llorens que va rebre un diploma l'any 1907 amb el MDO ja mort, és també interessant el disseny fet a la Farmàcia Madroñal. El seu estil estava comprès entre el l'eclecticisme, l'Historicisme i el Modernisme. Tres de les seves cases van ser seleccionades a l'exposició El Quadrat D'Or amb motiu de l'Olimpíada Cultural del 1990, prèvia als Jocs Olímpics.

Bibliografia 

 Bassegoda Nonell, Joan. Los maestros de obras de Barcelona. Barcelona: editores técnicos asociados S.A., 1973.

Enllaços externs 
 Ajuntament de Barcelona- El Quadrat d'Or 150 Cases al centre de la Barcelona modernista Guia- Ajuntament de Barcelona 1990
 http://jose-perez-terraza.blogspot.com.es/2013/10/los-inicios.html
 http://www.poblesdecatalunya.cat/cerca.php?autor=P%C3%A9rez&cerca=Cerca&c=13
 http://www.epdlp.com/arquitecto.php?id=5641

Mestres d'obres
Persones de Mèrida
Morts a Barcelona